Voici la liste des planètes mineures numérotées de 348001 à 349000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 348001 à 349000

348001-348100

348101-348200

348201-348300

348301-348400

348401-348500

348501-348600

348601-348700

348701-348800

348801-348900

348901-349000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000